Cloudy Bay steht für:

 Cloudy Bay (Wein), Wein aus der Region Marlborough, Neuseeland
 Te Koko-o-Kupe / Cloudy Bay, Bucht im Marlborough District, Neuseeland